Усачи--ламиины  — подсемейство усачей, включающее более 21 000 видов.

Описание 
Жуки различных размеров с удлинённым или коренастым телом. Ротовые органы направлены вниз. Усики отходят от головы на лбу между глазами. Мандибулы острые без бахромы волосков. Ноги короткие. Третий членик лапки расширен, скрывая уменьшенный четвёртый членик. Коготки лапок раздвоены. Средняя присоска (эмподий) отсутствует.

Систематика 

Это самое большое подсемейство, с более чем 21 000 видов и 2964 родов и около 80 триб. К этому подсемейству относятся мирмекоморфный усач Arachnogyaritus celestini (Gyaritini), напоминающий муравьёв Polyrhachis, и яйцеживородящий вид Borneostyrax cristatus.

Трибы

См. также 
 Acmocera compressa
 Aristobia approximator
 Aristobia hispida
 Aristobia horridula
 Aristobia pallida
 Aristobia pendleburyi
 Aristobia reticulator
 Aristobia umbrosa
 Aristobia voetii
 Crossotus strigifrons
 Styloleptus taino

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Monné M. A. 2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part II. Subfamily Lamiinae. Zootaxa 1023: 1–759.

Ссылки 
 Иллюстрированный указатель триб к атласу жуков-усачей (Cerambycidae) России
 Ламиины на coleop-terra.com
 www.lamiinae.org
 BugGuide — Subfamily Lamiinae

 
Подсемейства насекомых